Герасимовка — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Герасимовка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Герасимовка — прежнее, до 2010 года, название села Сапак Алакольского района Алматинской области.

Россия 
 Герасимовка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Герасимовка — деревня в Суземском районе Брянской области.
 Герасимовка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Герасимовка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Герасимовка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Герасимовка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Герасимовка — село в Алексеевском районе Самарской области.
 Герасимовка — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Герасимовка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Герасимовка — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Герасимовка — деревня в Уватском районе Тюменской области.
 Герасимовка — деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.

Украина 
 Герасимовка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Герасимовка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Герасимовка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Герасимовка — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Герасимов
 Герасимово
 Герасимовская